Cabera kan syfta på,

 Cabrera (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Argentina 

 General Cabrera, ort, Córdoba,

Bolivia 

 Ladislao Cabrera (provins) – provins i departementet Oruro

Colombia 

 Cabrera (kommun i Colombia, Santander, lat 6,56, long -73,27), 
 Cabrera (ort i Colombia, Santander, lat 6,59, long -73,25), 
 Cabrera (kommun i Colombia, Cundinamarca, lat 3,87, long -74,47), 
 Cabrera (ort i Colombia, Cundinamarca, lat 3,99, long -74,48),

Dominikanska republiken 

 Cabrera, María Trinidad Sánchez, kommun, 
 Cabrera (ort i Dominikanska republiken, María Trinidad Sánchez, lat 19,64, long -69,90),

Grekland 

 Nisída Skhíza, ö, Peloponnesos,

Spanien 

 Cabrera (kommun), Madrid, Provincia de Madrid, 
 Cabrera, Balearerna – ö i Balearerna